Umbrella henviser til flere ting:

 Umbrella (atombombe) – en atomprøvesprængning i Stillehavet 
 Umbrella (Rihanna) – en single af sangerinden Rihanna